Curtis Brown (1956-),  astronaute américain ;
 Curtis Brown (1976-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Curtis Brown, athlète américain.

Voir aussi 
 , agence littéraire et artistique basée à Londres, au Royaume-Uni